Virág Mihály (1806–1867) kanonok, főesperes
 Virág Mihály (1919–1999) színész, színházi rendező
 Virág Mihály (1947–1992) Pro Aqua-díjas hidrológus, mérnök, a Virág-féle grafoanalitikus szerkesztés megalkotója